Люнген () — коммуна в губернии Тромс-ог-Финнмарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Люнгсэйдет. Официальный язык коммуны — нейтральный. Население коммуны на 2007 год составляло 3208 чел. Площадь коммуны Люнген — 812,36 км², код-идентификатор — 1938.

В древнейшей «Гулатингской правде», составленной около 1200 года, имеется неясное упоминание о плаваниях новгородцев до Ивгей-реки и Люнген-фьорда.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Примечания

См. также 
 Коммуны Норвегии

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии